Zaragoza steht für folgende geographischen Objekte:

in Spanien:
 Zaragoza, Stadt in Spanien, siehe Saragossa
 Provinz Zaragoza in Spanien, siehe Provinz Saragossa

in Mexiko:
 Zaragoza (Coahuila)
 Zaragoza (Chiapas)
 Zaragoza (Chihuahua)
 Zaragoza (Oaxaca)
 Zaragoza (Puebla)
 Zaragoza (Tlaxcala)
 Zaragoza (Veracruz)
 Villa de Zaragoza, San Luis Potosí
 Juchitán de Zaragoza
 Municipio Zaragoza (Coahuila)
 Municipio Zaragoza (Puebla)
 Municipio Zaragoza (San Luis Potosí)
 Municipio Zaragoza (Veracruz)
 Municipio Ignacio Zaragoza in Chihuahua

in anderen Ländern:
 Zaragoza (La Libertad), Municipio im Departamento La Libertad, El Salvador
 Zaragoza (Chimaltenango), Guatemala
 Zaragoza (Kolumbien), Municipio im Departamento de Antioquia,  Kolumbien
 Zaragoza (Nueva Ecija), Stadtgemeinde in der Provinz Nueva Ecija, Philippinen

Zaragoza ist der Familienname folgender Personen:
 Agustín Zaragoza (* 1941), mexikanischer Boxer
 Daniel Zaragoza (* 1957), mexikanischer Boxer
 Federico Mayor Zaragoza (* 1934), spanischer Biologe und Politiker

 Pedro Zaragoza Orts (1922–2008), spanischer Politiker und Tourismuslobbyist

Zaragoza steht für:
 Talleres Zaragoza, spanischer Kleinwagenhersteller
 (2189) Zaragoza, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Saragosa
 Saragossa (Begriffsklärung)
 Sargasso Sea